Mugoša ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Mugoša (* 1992), montenegrinischer Fußballspieler
 Svetlana Mugoša-Antić (* 1964), montenegrinische Handballspielerin